Il singolare del torneo di tennis Kiev Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Irakli Labadze che ha battuto in finale Petr Kralert 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Irakli Labadze (Campione)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Juan Pablo Guzmán (quarti di finale)
 Vadim Kucenko (primo turno)

 Ignacio Gonzalez-King (secondo turno)
 Jurij Ščukin (primo turno)
 Diego Veronelli (quarti di finale)
 Petr Kralert (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kiev Challenger 2003